Натуральне число 1182
 1182 рік до нашої ери
 1182 рік нашої ери